Lotto Volley League – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Belgii założona w 1944 roku.

Nazwy rozgrywek 
 ?-1977 – 1ste nationale
 1977-2003 – Ereafdeling
 2003-2012 – Liga A
 2012-2016 – Ethias Volley League
 2016-2022 – EuroMillions Volley League
 od 2022 – Lotto Volley League

Medaliści 

!